Kacice peut désigner :

Toponymie
 Kacice, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Kacice, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne